Лешно — город в Великопольском воеводстве (Польша).
 Лешно — населённый пункт в гмине Медыка (Подкарпатское воеводство, Польша).
 Лешно — деревня в районе Турчьянске-Теплице (Словакия).
 Лешно — деревня в Пустошкинском районе Псковской области (Забельская волость).
 Лешно — деревня в Молодечненском районе Минской области (Белоруссия).
 Лешно — озеро в Бешенковичском районе (Витебская область, Белоруссия).
 Лешно — озеро в Полоцком районе (Витебская область, Белоруссия), в бассейне реки Полота.
 Лешно — озеро в Полоцком районе (Витебская область, Белоруссия), в бассейне реки Сосница.
 Лешно — озеро в Ушачском районе (Витебская область, Белоруссия).
 Лешно — озеро в Пустошкинском районе Псковской области (Забельская волость).